Garcia I Zły – hrabia Aragonii, zm. 833
 Garcia I – król Leonu, zm. 914
 Garcia I – król Nawarry, zm. 970
 Garcia I – hrabia Kastylii, zm. 995